Prausitz ist der Name folgender Orte:
 Prausitz (Hirschstein), Ortsteil der Gemeinde Hirschstein im Landkreis Meißen, Sachsen
 Prausitz (Arzberg), Ortsteil der Gemeinde Arzberg im Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Prausitz ist der Namensbestandteil folgender Orte:
 Kleinprausitz, Ortsteil der Gemeinde Käbschütztal im Landkreis Meißen, Sachsen
 Kleinprausitz (Wüstung), Wüstung auf dem Gebiet des Riesaer Stadtteil Jahnishausen im Landkreis Meißen, Sachsen